Storsand, är namnet för flera platser.

 Storsand (naturreservat) – ett naturreservat i Kramfors kommun
 Storsand, Tierps kommun – ett fritidshusområde i Tierps kommun
 Storsand, Luleå kommun – en badplats i Luleå kommun
 Storsand, Björneborg – en del av Björneborgs stad, Finland (fi: Isosanta)
 Storsand, Hurums kommun – en del av Hurums kommun i Buskerud fylke, Norge
 Storsand, Monäs – ett strandnaturskyddsområde i Monäs utanför Nykarleby stad, Finland
 Storsand, Jakobstad – en badplats i anslutning till strandområdet Fäboda i Jakobstad, Finland